AWU peut faire référence à :
 Antigua Workers' Union, l'Union des travailleurs d'Antigua-et-Barbuda ;
 , l'Union des travailleurs d'Australie ;
 , une association trinitaine.

Awu peut faire référence à :
 Awu, un volcan d'Indonésie situé sur Sangir.

Voir aussi 
 La Awu, sultan de l'île de Buton en Indonésie de 1654 à 1664)